Muara Baru (Lawe Alas), een plaats in Indonesië
Muara Baru (Pemulutan), een plaats in Indonesië
Muara Baru (Banyuasin II), een plaats in Indonesië
Muara Baru (Kota Kayu Agung), een plaats in Indonesië
Muara Baru (Banyuasin I), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing